Sace puede referirse a:

 La población y comuna francesa Sacé.
 El nombre común de la planta Salix alba.
 SAC-E, proyecto de satélite artificial.